Бомо́н-де-Пертюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний схід від Марселя, 75 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 427 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1041,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бомон-де-Пертюї на сайті французького Національного інституту географії
 Бомон-де-Пертюї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомон-де-Пертюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз